Hen kan syfta på:

 Hen – ett könsneutralt pronomen i svenskan
 Hen, Rauma – ort (och tidigare kommun) i Norge
 Hen (verktyg) – ett enkelt handverktyg för skärpning av eggar
 Harald Hen (1041–1080), en forntida dansk kung
 hEN – förkortning för harmoniserade europeiska standarder, se SIS Swedish Standards Institute

Se även 
 Hening